Offset, en ciencia y tecnología, puede referirse a:

 Ófset (u offset), método de impresión que consiste en aplicar una tinta (generalmente oleosa) sobre una plancha metálica, compuesta generalmente de una aleación de aluminio.
 Offset (antena), un tipo de antena parabólica.
 Offset (informática); en informática, dentro de un vector u otra estructura de datos, tipo de dato entero que indica la distancia (desplazamiento) desde el inicio del objeto hasta un punto o elemento dado, presumiblemente dentro del mismo objeto.
 Desplazamiento (vector) (u offset); en mecánica, vector que define la posición de un punto o partícula con relación a un origen «A» con respecto a una posición «B».
 Fase geométrica (o «fase offset»); en física, fase que adquiere un sistema al efectuar una trayectoria que lo devuelve al punto original, mientras se encuentra sujeto a un parámetro que cambia de forma adiabática.

Además, puede hacer referencia a:

 Offset (rapero), rapero y miembro del trío de hip-hop estadounidense Migos.
 Offset (película), película de 2016.
 Offset (compensación), compensación económica producto de una compra bélica.
 Offset (ley), reducción en el monto a pagar por una parte perdedora sobre la base de la deuda de la parte ganadora.
 Compensación de carbono (carbon offset en inglés), reducción en las emisiones de dióxido de carbono o gases de efecto invernadero hecha para compensar una emisión efectuada en otro lugar.

Enlaces externos